Bataille de Bergen (1759)
 Bataille de Bergen (1799)